Масютенко — украинская фамилия. Известные носители:

 Масютенко, Иван — городничий города Стародуб Стародубского полка в 1732 году.
 Масютенко, Иван Корнеевич — землевладелец в Екатеринодаре в 1870—1916 гг.